Joaquín Sánchez puede referirse a:

 Joaquín Sánchez de Toca Calvo (1852-1942), abogado y político español;
 Joaquín Sánchez Garrido (1942-), político español - alcalde de Toledo (durante 1983-1987 y 1991-1995);
 Joaquín Sánchez Rodríguez (1981-), futbolista español.